Die Europawahl in Bulgarien 2019 war die vierte Wahl zum Europäischen Parlament in Bulgarien seit dem Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Sie fand im Rahmen der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 statt.

In Bulgarien wurden 17 Mandate im Europäischen Parlament vergeben.

Ausgangslage 
Vor der Wahl waren folgende bulgarische Parteien bzw. Wahlbündnisse im nationalen oder im europäischen Parlament vertreten:

Petar Kurumbaschew war als parteiloser Abgeordneter in der S&D-Fraktion vertreten.

Umfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Verlauf

Ergebnis

Fraktionen im Europäischen Parlament

Einzelnachweise 

2019
Bulgarien
Bulgarische Geschichte (21. Jahrhundert)